prostracja (medycyna)
 Prostracja (psychologia)
 Prostracja (religia)

Przypisy